Шилале () — топоним Литвы:
 Шилале — город, административный центр Шилальского района.
 Шилале —  деревня в Моседском старостве Скуодасского района.